

Patronyme 

 Auguste Burdeau (1851-1894), écrivain et homme politique français ;
 Emmanuel Burdeau (1974-), journaliste et critique de cinéma français ;
 Georges Burdeau (1905-1988), juriste français.

Toponyme 

 Burdeau, ancien nom de Mahdia, commune de la wilaya de Tiaret en Algérie.
 rue Burdeau, rue de Lyon en France (nommée d'après Auguste Burdeau).